Didier Mollard (ur. 4 grudnia 1969 w Chambéry) – francuski skoczek narciarski, który występował w latach 1985–1997.

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1992/1993, w którym w klasyfikacji generalnej skoków narciarskich zajął 7. miejsce oraz 2. miejsce w klasyfikacji lotów narciarskich. W tym sezonie był czterokrotnie na podium w konkursach Pucharu Świata, a sześciokrotnie w całej karierze.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1985/1986: 29.
 sezon 1986/1987: 39.
 sezon 1987/1988: 40.
 sezon 1988/1989: 64.
 sezon 1989/1990: 35.
 sezon 1991/1992: 33.
 sezon 1992/1993: 7.
 sezon 1993/1994: 22.
 sezon 1994/1995: 28.
 sezon 1995/1996: 42.
 sezon 1996/1997: 39.

Miejsca na podium chronologicznie 
 Örnsköldsvik (SWE) – 4 marca 1987 (3. miejsce)
 Planica (JUG) – 27 marca 1988 (3. miejsce)
 Ruhpolding (GER) – 13 grudnia 1992 (3. miejsce)
 Bischofshofen (AUT) – 6 stycznia 1993 (3. miejsce)
 Tauplitz/Bad Mitterndorf (AUT) – 31 stycznia 1993 (2. miejsce)
 Oslo (NOR) – 14 marca 1993 (2. miejsce)

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1992/1993: 2.
 sezon 1993/1994: 29.
 sezon 1995/1996: 39.
 sezon 1996/1997: 49.

Igrzyska Olimpijskie 
 Indywidualnie
 1992 Albertville (FRA) – 8. miejsce (normalna skocznia), 40. miejsce (duża skocznia)
 1994 Lillehammer (NOR) – 10. miejsce (duża skocznia), 17. miejsce (normalna skocznia)

Mistrzostwa świata w skokach narciarskich 
 Indywidualnie
 1989 Lahti (FIN) – 55. miejsce (duża skocznia), 28. miejsce (normalna skocznia)
 1991 Val di Fiemme (ITA) – 46. miejsce (duża skocznia), 53. miejsce (normalna skocznia)
 1993 Falun (SWE) – 21. miejsce (duża skocznia), 21. miejsce (normalna skocznia)
 1997 Trondheim (NOR) – 6. miejsce (normalna skocznia), 21. miejsce (duża skocznia)
 Drużynowo
 1993 Falun (SWE) – 4. miejsce (duża skocznia)

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 1990 Vikersund (NOR) – 34. miejsce
 1994 Planica (SLO) – 29. miejsce
 1996 Tauplitz (AUT) – 33. miejsce

Przypisy 

Francuscy skoczkowie narciarscy
Francuscy olimpijczycy
Urodzeni w 1969